Andreas Küttel (ur. 25 kwietnia 1979 w Einsiedeln) – szwajcarski skoczek narciarski, mistrz świata (2009).

Życiorys

Pierwsze lata kariery 
Na nartach zaczął skakać w wieku siedmiu lat. W 1995 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 23. miejsce w zawodach w Lillehammer i tym samym zdobywając pierwsze punkty PŚ. Najlepsze rezultaty Szwajcara w sezonie 1995/1996 to m.in. 6. miejsce w konkursach Pucharu Świata w Planicy i 4. w Chamonix, oraz brązowy medal na mistrzostwach świata juniorów w Asiago. W sezonach 1996/1997 oraz 1997/1998 sporadycznie startował w Pucharze Świata, nie zdobywając punktów. W sezonie 1998/1999 punktował w Engelbergu oraz w słabo obsadzonych konkursach japońskich. Rok później po raz pierwszy od czterech lat znalazł się w czołowej „15” konkursu Pucharu Świata, zajmując 13. miejsce w Iron Mountain. Poza tym konkursem punktował jeszcze dwukrotnie. W sezonie 2000/2001 start w Turnieju Czterech Skoczni zakończył na 24. pozycji, zajmując 7. miejsce w Innsbrucku, co było jego najlepszym wynikiem w Pucharze Świata od prawie pięciu lat. Podczas mistrzostw świata w Lahti zajął 11. miejsce na skoczni K-90.

W sezonie 2001/2002 wielokrotnie punktował w Pucharze Świata, zajmując m.in. 9. lokatę w Villach. Najlepszy występ w sezonie zanotował podczas igrzysk olimpijskich w Salt Lake City, gdzie na skoczni K-120 zajął szóste miejsce. W kolejnym sezonie zdobył punkty tylko w trzech konkursach, a na mistrzostwach świata w Val di Fiemme był poza „30” na obydwu skoczniach.

Awans do światowej czołówki 
W sezonie 2003/2004 po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów pucharowych – miało to miejsce 11 stycznia 2004 na skoczni w Libercu, gdzie zajął 3. lokatę. Dzień wcześniej na tej samej skoczni był 5. i były to jego dwa najlepsze występy w sezonie. W sezonie 2004/2005 wywalczył drugie podium w karierze – na skoczni w Willingen (ponownie 3. lokata). Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2005/2006. Od początku sezonu plasował się w czołówkach poszczególnych konkursów, 3 grudnia 2005 w Lillehammer odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze, a uczynił to w swoim 11 sezonie startów w Pucharze Świata. Na igrzyskach w Turynie powtórzył wynik z Salt Lake City na skoczni dużej (ponownie 6. miejsce), a na K-90 był piąty. W klasyfikacji końcowej Pucharu Świata zajął 3. miejsce.

W kolejnych dwóch sezonach notował po jednym zwycięstwie – 1 stycznia 2007 w Garmisch-Partenkirchen (sezon 2006/2007) oraz 23 grudnia 2007 w Engelbergu (2007/2008). W sezonie 2008/2009 ani raz nie stanął na podium Pucharu Świata, lecz 27 lutego 2009 zdobył złoty medal mistrzostw świata w Libercu na dużej skoczni. Miało to miejsce na tej samej skoczni, na której 5 lat wcześniej po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata.

3 marca 2011 podczas mistrzostw świata zakończył karierę zajmując 43. miejsce na skoczni Holmenkollbakken.

Po zakończeniu kariery sportowej 
W 2017 roku obronił doktorat na temat sportowców i jego życia po karierze. Potem rozpoczął pracę w Syddansk Universitets.

Życie prywatne 
9 lipca 2009 wziął ślub cywilny z Polką – Dorotą Pawłowską. Para doczekała się dziecka, którego ojcem chrzestnym został rodak Andreasa, będący także skoczkiem – Simon Ammann. 3 lipca 2010 para wzięła ślub kościelny w toruńskim kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Od 2011 roku para mieszka w Danii.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Küttela na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1997  Trondheim – 21. miejsce (K-90), 50. miejsce (K-120)
 1999  Ramsau – 51. miejsce (K-120), 39. miejsce (K-90)
 2001  Lahti – 29. miejsce (K-116), 11. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 47. miejsce (K-120), 47. miejsce (K-95)
 2005  Oberstdorf – 20. miejsce (K-90), 18. miejsce (K-120)
 2007  Sapporo – 19. miejsce (K-120), 5. miejsce (K-90)
 2009  Liberec – 6. miejsce (K-90), złoty medal (K-120)
 2011  Oslo – 29. miejsce (K-95), 43. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2001  Lahti – 9. miejsce (K-116), 9. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 9. miejsce
 2005  Oberstdorf – 8. miejsce (K-90), 7. miejsce (K-120)
 2007  Sapporo – 7. miejsce
 2011  Oslo – 10. miejsce (K-95)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2000  Vikersund – 27. miejsce
 2002  Harrachov – 36. miejsce
 2004  Planica – 23. miejsce
 2006  Tauplitz – 6. miejsce
 2008  Oberstdorf – 13. miejsce
 Drużynowo
 2006  Tauplitz – 6. miejsce
 2008  Oberstdorf – 9. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1996  Asiago/Gallio – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: 32.
 sezon 1998/1999: 69.
 sezon 1999/2000: 57.
 sezon 2000/2001: 48.
 sezon 2001/2002: 30.
 sezon 2002/2003: 60.
 sezon 2003/2004: 23.
 sezon 2004/2005: 17.
 sezon 2005/2006: 3.
 sezon 2006/2007: 5.
 sezon 2007/2008: 7.
 sezon 2008/2009: 11.
 sezon 2009/2010: 33.

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
W sezonach 1993/1994–2000/2001 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995/1996 – 25. 
 1996/1997 – 67. 
 2000/2001 – 24.
 2001/2002 – 39.
 2002/2003 – 34.
 2003/2004 – 20.
 2004/2005 – 14.
 2005/2006 – 4.
 2006/2007 – 5.
 2007/2008 – 6.
 2008/2009 – 16.
 2009/2010 – 40.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001 – 45.
 2002 – 24.
 2004 – 31.
 2005 – 10.
 2006 – 2.
 2007 – 8.
 2008 – 21.
 2009 – 11.
 2010 – 42.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 35.
 1995 – 56.
 1996 – 37.
 2002 – 36.
 2003 – 16.
 2004 – 7.
 2005 – 4. 
 2006 – 6.
 2007 – 4.
 2008 – 4.
 2009 – 34.
 2010 – 59.

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie 
  Bischofshofen – 3 września 2005
  Hakuba – 8 września 2007

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie 
  Predazzo – 8 września 2004 (3. miejsce)
  Predazzo – 31 sierpnia 2005 (2. miejsce)
  Bischofshofen – 3 września 2005 (1. miejsce)
  Predazzo – 8 sierpnia 2006 (2. miejsce)
  Hakuba – 10 września 2006 (2. miejsce)
  Hakuba – 8 września 2007 (1. miejsce)
  Hakuba – 9 września 2007 (2. miejsce)
  Hakuba – 13 września 2008 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
Do sezonu 2000 obowiązywały inne punktacje za konkurs.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 11.
 2007 – 12.
 2008 – 9.
 2009 – 18.
 2010 – 55.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1993/1994 – 193. miejsce
 1995/1996 – 56. miejsce
 1996/1997 – 122. miejsce
 1997/1998 – 176. miejsce
 1998/1999 – 87. miejsce
 1999/2000 – 65. miejsce
 2000/2001 – 172. miejsce
 2001/2002 – 127. miejsce

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Szwajcarscy olimpijczycy
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1979
Mistrzowie świata w skokach narciarskich